Вадовиці — місто
 Вадовиці — концентраційний табір